Malé Kunčice:
 jiný název pro Kunčičky, městskou část Ostravy
 Malé Kunčice (Kończyce Małe) – obec v polské části Těšínska